Forges – comune francese della Charente Marittima
Forges – comune francese della Maine e Loira
Forges – comune francese dell'Orne
Forges – comune francese della Senna e Marna
Forgès – comune francese del Corrèze
Forges – comune belga

Cinema
 Forges – documentario del 1953 diretto da André Delvaux

Pagine correlate
Forge
Les Forges

Altri progetti